Onderdistrict in Indonesië
 Gondangrejo, een onderdistrict van het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Gondangrejo (Windusari), een plaats in het onderdistrict Windusari, regentschap Magelang van de provincie Midden-Java, Indonesië